Dee peut faire référence à :

Hydronyme 
 La Dee, fleuve du Pays de Galles.
 La Dee, fleuve écossais dans l'Aberdeenshire.
 La Dee, fleuve écossais dans le Dumfries and Galloway.
 La Dee, rivière de Cumbria
 La Dee, rivière d'Irlande.

Patronyme 

 Arthur Dee (1579–1651), médecin de , fils de John Dee ;
 Ed Dee (né en 1940), écrivain américain de roman policier ;
 Frances Dee (1909-2004), actrice américaine ;
 John Dee (1527-1609), mathématicien et alchimiste anglais.

Pseudonyme 

 Kiki Dee (née en 1947), chanteuse britannique ;
 Lenny Dee, disc jockey néerlandais ;
 Mikkey Dee (né en 1963), batteur suédois ;
 Nancy Dee (1949- ), chanteuse belge ;
 Ruby Dee (1922-2014), actrice, scénariste et productrice américaine ;
 Sandra Dee (1942-2005), actrice américaine.

Prénom 
Dee Dee Sharp (1945-), chanteuse américaine de soul et de rhythm and blues ;
Dee Wallace (1948-), actrice américaine ;
Dee Dee Bridgewater (1950-), chanteuse de jazz américaine ;
Dee Dee Ramone (1951-2002), musicien américain ;
Dee Snider (1955-), auteur-compositeur-interprète, scénariste, animateur radio et acteur américain ;
Dee Nasty (1960-), DJ français ;
Dee Milliner (1991-), joueur de football américain.

Autre 
 Détective Dee : Le Mystère de la flamme fantôme (2010), film hongkongais réalisé par Tsui Hark.
 Dee (ou D[di:]) est une mangaka.
 Dee : Une des facettes de Caméléon, personnage secondaire et femme de Bink dans le  Cycle de Xanth de Piers Anthony.
 DEE: Décision d'enquête européenne (cooperation des autorités juridiques internationeaux).

Notes et références